Населението на Чехия е 10 693 393 души към 1 януари 2020 г.

Прираст 
 +0,41% (2009)
 +0,83% (2008)
 +0,91% (2007)
 +0,35% (2006)
 +0,30% (2005)
 +0,09% (2004)
 +0,08% (2003)
 −0,03% (2002)
 −0,25% (2001)
 +0,72% (1974)

Раждаемост 
 11.40 на/1000 (2010)
 11.30 на/1000 (2009)
 11.52 на/1000 (2008)
 11.16 на/1000 (2007)
 10.28 на/1000 (2006)
 10.00 на/1000 (2005)
 9.57 на/1000 (2004)
 9.18 на/1000 (2003)
 9.10 на/1000 (2002)
 8.87 на/1000 (2001)
 19.55 на/1000 (1974)

Смъртност 
 10.10 на/1000 (2010)
 10.19 на/1000 (2009)
 10.10 на/1000 (2008)
 10.16 на/1000 (2007)
 10.15 на/1000 (2006)
 10.56 на/1000 (2005)
 10.50 на/1000 (2004)
 10.91 на/1000 (2003)
 10.61 на/1000 (2002)
 10.54 на/1000 (2001)
 12.69 на/1000 (1974)

Миграции 
 2.70 на/1000 (2009)
 6.92 на/1000 (2008)
 8.14 на/1000 (2007)
 3.37 на/1000 (2006)
 3.54 на/1000 (2005)
 1.83 на/1000 (2004)
 2.53 на/1000 (2003)
 1.20 на/1000 (2002)
 −0.84 на/1000 (2001)
 0.31 на/1000 (1974)

Възрастов състав 
(2003)
 0–14 години: 15,2% (мъже 797 847; жени 756 628)
 15–64 години: 70,8% (мъже 3 625 092; жени 3 608 696)
 65 над години: 13,9% (мъже 551 801; жени 871 391)
(2004)
 0–14 години: 14,9% (мъже 784 186; жени 742 760)
 15–64 години: 71,0% (мъже 3 638 782; жени 3 620 219)
 65 над години: 14,0% (мъже 557 945; жени 876 685)
(2005)
 0–14 години: 14,7% (мъже 773 028; жени 731 833)
 15–64 години: 71,1% (мъже 3 651 018; жени 3 627 006)
 65 над години: 14,2% (мъже 565 374; жени 892 879)
(2006)
 0–14 години: 14,4% (мъже 760 065; жени 719 449)
 15–64 години: 71,2% (мъже 3 683 215; жени 3 642 023)
 65 над години: 14,4% (мъже 582 904; жени 899 533)
(2007)
 0–14 години: 14,2% (мъже 758 305; жени 718 618)
 15–64 години: 71,2% (мъже 3 726 148; жени 3 665 225)
 65 над години: 14,6% (мъже 598 481; жени 914 353)

Етнически състав 
Чехите в Чехия към 2007 година са 9 246 784 души.

Българи в Чехия 

По официални данни от 2008 г. българите в Чехия са 4383 души, като реалният им брой е в пъти повече.

Религия 
(2001)

 59,0% – атеисти и агностици
 27,4% – католици
 1,2% – протестанти
 1,0% – хусисти
 0,2% – свидетели на Йехова
 0,2% – православни
 2,8% – други религии
 8,8% – неопределени

Католическата Църква в Чехия е разделена на 2 митрополии (църковни провинции) – Бохемска (обхващаща Бохемия) и Моравска (обхващаща Моравия и Силезия), един апостолическа екзархия за католиците от византийско-славянски обред с център в Прага, както и един военен викарият:

 Бохемска митрополия:
 Пражка архиепархия
 Ческо-Будейовичка епархия
 Храдецко-Краловска епархия
 Литомержицка епархия
 Пилзенска епархия

 Моравска митрополия:
 Оломоуцка архиепархия
 Бърновска епархия
 Остравско-Опаваска епархия

 Апостолическа екзархия за католиците от византийско-славянски обред

 Военен ординариат

Езици 
Официален език в Чехия е чешкият. отнася се към славянската езикова група

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници